Portland kan syfta på

 Portland-klass – fartygsklass
 USS Portland – flera fartyg i amerikanska flottan
 Portlandsten – kalksten
 Portlandrosor – en grupp roshybrider

Sport
 Portland Winter Hawks – ishockeyklubb
 Portland San Antonio – handbollsklubb
 Portland Pirates – ishockeylag
 Portland Timbers – fotbollslag
 Portland Trail Blazers – basketlag
 Portland International Raceway – racerbana

Personer
 Hertig av Portland – en adelstitel i familjen Bentinck
 earl av Portland – en engelsk adelstitel

Geografi

Australien 

 Portland, Victoria, ort, Glenelg Shire, 
 Portland, New South Wales, ort, City of Lithgow,

Island 

 Dyrhólaey, udde, Suðurland,

Jamaica 

 Parish of Portland, parish,

Storbritannien 

 Bill of Portland, udde, England, 
 Portland, Dorset, ort på Isle of Portland, England, 
 Portland, Somerset – en ort i Somerset, England
 Isle of Portland – en halvö i Dorset
 Weymouth and Portland – ett tidigare distrikt i Dorset

USA 

 Portland, Arkansas, ort, Ashley County, 
 Portland, Tennessee, ort, Sumner County, 
 Portland, Texas, ort, San Patricio County, 
 Portland, Connecticut, ort, Middlesex County, 
 Portland, Indiana, countyhuvudort, Jay County, 
 Portland, Maine – Cumberland County, 
 Portland, Michigan, ort, Ionia County, 
 Portland, North Dakota, ort, Traill County, 
 Portland, Pennsylvania, ort, Northampton County, 
 Portland, Colorado, ort, Ouray County, 
 Portland, Oregon, countyhuvudort, Multnomah County, 
 South Portland, Maine – en stad i Cumberland County, Maine

Se även
 Portlandia (olika betydelser)